__БЕЗКН__

Hoplophoneinae (Хоплофонеинае — „хоплити убојице”) је изумрла потпородица мачколиких звијери из изумрле породице Nimravidae, која је у периоду касног Еоцена до раног Олигоцена настањивала подручје Европе, Сјеверне Америке и Азије. Ову породицу сисара су чинили родови Hoplophoneus и Nanosmilus. Стручни назив за чланове ове потпородице сисара је хоплофонеини.

Етимологија назива 
Назив ове потпородице води поријекло од:
 типског рода Hoplophoneus,
 и таксономског наставка -inae.

Систематика

Класификација 
 Потпородица: †Hoplophoneinae
 Род: †Hoplophoneus
 †Hoplophoneus cerebralis
 †Hoplophoneus dakotensis
 †Hoplophoneus occidentalis
 †Hoplophoneus oharrai
 †Hoplophoneus primaevus
 †Hoplophoneus sicarius
 Подрод: †Eusmilus
 †Hoplophoneus bidentatus
 †Hoplophoneus villebramarensis
 Род: †Nanosmilus
 †Nanosmilus kurteni

Филогенетско стабло 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе потпородице Hoplophoneinae.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Nimravidae

Референце

Спољашње везе